Pomian peut désigner :

Patronymie
 Krzysztof Pomian (1934- ) est un philosophe, historien et essayiste franco-polonais

Toponymie
en Pologne
Pomian est un village dans la voïvodie de Mazovie